Osoby o tym nazwisku:
 David Hungate – amerykański basista
 William L. Hungate – amerykański polityk